Northern League 1891–92 var den tredje sæson af den engelske fodboldliga Northern League. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Ironopolis FC, som dermed vandt ligaen for anden sæson i træk.

Kilder / eksterne henvisninger 
 toon1892 – Northern League

Noter 

Sæsoner i Northern League
Fodbold i 1891
Fodbold i 1892